Agostino Saccà (1944) – giornalista e dirigente d'azienda italiano
 Diego Saccà (1981) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Giuseppe Saccà, noto anche con lo pseudonimo di Giuseppe Soleri (1982) – produttore cinematografico, attore e produttore televisivo italiano
 Roberto Saccà (1961) – tenore tedesco
 Vincenzo Saccà (1825-1887) – patriota e funzionario italiano